Eje Transversal puede hacer referencia a:

 La carretera C-25 de Cataluña.
 El Eje Transversal Ferroviario de Cataluña.
 El Eje Ferroviario Transversal de Andalucía.